Eniola Aluko (1987-), footballeuse anglaise ;
  (1963-), homme politique nigérian ;
 , professeur et essaiste nigérian ;
 Sone Aluko (1981-), footballeur nigérian et anglais ;
 T. M. Aluko (1918-2010), romancier nigérian.

Patronyme nigérian